Никола́й Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Николай Иванович (1811—1891) — русский актёр и антрепренёр.
 Иванов, Николай Иванович (1836—1906) — российский купец, крупнейший ташкентский предприниматель.
 Иванов, Николай Иванович (1896—?) — депутат Верховного Совета СССР I созыва, и. о. первого секретаря Карельского обкома ВКП(б) (1937).
 Иванов, Николай Иванович (1898—1971) — советский военачальник, генерал-майор.
 Иванов, Николай Иванович (1923—1943) — советский военнослужащий, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Иванович (1924—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Николай Иванович (1895—1938) — 1-й секретарь Сахалинского областного комитета ВКП(б).
 Иванов, Николай Иванович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Иванов, Николай Иванович (1924—2010) — советский и российский учёный-металлург.
 Иванов, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 18 ноября 1916 (посмертно).
 Иванов, Николай Иванович (род. 1955) — Председатель Госсовета Чувашии.
 Иванов, Николай Иванович — член Сибирской областной думы.